Il doppio del torneo di tennis Lagos Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori George Hardie e Sashi Menon che hanno battuto in finale Colin Dowdeswell e Jürgen Fassbender 6–3, 3–6, 7–5.

Teste di serie 

 Colin Dowdeswell /  Jürgen Fassbender (finale)
 Robin Drysdale /  Roger Taylor (quarti di finale)

 Tom Leonard /  Mike Machette (primo turno)
 George Hardie /  Sashi Menon (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Lagos Open 1978